Лончина — українське прізвище.

 Лончина Богдан Васильович (1917—1985) — український громадсько-релігійний діяч.
 Василь Лончина (1886—1946) — церковний діяч, священик УГКЦ, довголітній адміністратор і парох церкви св. Миколая у Львові.
 Гліб Лончина (*1954) — єпископ УГКЦ, єпарх Єпархії Пресвятої родини з осідком у Лондоні.
 Лончина Ірина Володимирівна (*1982) — українська співачка.
 Мелетій Лончина (1863—1933) — церковний діяч УГКЦ, священик-василіянин, композитор.

Українські прізвища